2 miejscowości w Polsce:
 Szczepany – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Szczepany – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki